Собор Девы Марии — соборы в следующих городах:
 Собор Девы Марии (Аугсбург)
 Собор Девы Марии (Минск)
 Кафедральный собор Сегеда
 Собор Девы Марии (Сидней)
 Собор Девы Марии (Констанц)

См. также